Eichacker ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Eichacker († nach 1914), deutscher Fotograf, Hoffotograf in Saarbrücken
 Reinhold Eichacker (1886–1931), deutscher Jurist und Schriftsteller